Cutoff Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cutoff Island (Florida)
 Cutoff Island (Calcasieu Parish, Louisiana)
 Cutoff Island (Terrebonne Parish, Louisiana)